Наталья Владимировна Мурадова () — советский и российский художник декоративного искусства. Академик РАХ (2020). Член МОСХ (1982). Заслуженный художник Российской Федерации (1999). Народный художник Российской Федерации (2008).

Биография 
Родилась 10 октября 1946 года в городе Лодзь, в Польше.

С 1966 по 1971 годы обучалась в Московском текстильном институте, училась у таких педагогов как — заслуженный художник РСФСР Н. М. Жовтис (1921—2010) и член СХ СССР В. Н. Козлов (1923—1988). Защиту диплома Н. В. Мурадова осуществляла в Московском шёлковом комбинате имени Розы Люксембург.

С 1978 года Н. В. Мурадова была постоянным участником московских, всероссийских, всесоюзных и международных художественных выставок проходивших в — США, Австралии, Норвегии, Корее и Японии. Персональные выставки Н. В. Мурадовой на конкурсах по современного текстилю проводились в Музее текстиля в   Польше, два раза в музее Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Цари́цыно», в 2011 году — в Школе драматического искусства, в 2013 году — в художественных залах Российской академии художеств под названием — «Свет и цвет. Текстильные истории и фантазии в стекле», в 2014 году — во 
Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства под названием — «Блеск стекла и мягкость ткани», в 2016 году — в московской усадьбе Муравьёвых-Апостолов под названием — «Зрелище и Звуки».  

Основная часть своей творческой деятельности, Н. В. Мурадова посвятила художественному оформлению произведениями текстильного искусства важнейших культурных и государственных объектов, музеев и театров, в том числе таких как — Государственная Третьяковская галерея, Министерство иностранных дел России и Сенатский дворец — рабочую резиденцию Президента России в Кремле, Посольство СССР в Париже и Олимпийская деревня. Н. В. Мурадова создала такие художественные произведения как:  гобелены — «Герб», «Сияние Москвы» и «Парк» для оформления резиденции Президента России в Сенатском дворце, «Три века Русской Культуры» — для интерьеров Третьяковской галереи, «Время», «Равновесие», «Москва — столица культурных событий» и серия из восьми гобеленов «Россия» — для оформление сцены в Верховном суде Российской Федерации, настенное панно — «Отдых (Парк)» для Министерства иностранных дел России, театральный занавес — «Жар-Птица» для Брянской областной филармонии, серия из четырёх гобеленов — «Венецианский карнавал», композиции из текстиля — «В остатках сна рождалась явь», «Книга не умрёт. Роман будет прочитан», «Ужас и восторг Великого Города» для Museum of Arts and Design в США.

О видении Н. В. Мурадовой своего пути в творчестве говорят её слова:   

Художественные работы Н. В. Мурадовой находятся в различных музеях России и мира в том числе: Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Обюссонском музее фабрики гобеленов во Франции, музеях — Museum of Arts & Design и Two Columbus Circle в США. 
Н. В. Мурадова «За лучшую работу года» в 1987, 1988 и в 1989 годах удостаивалась — Премии Московского Союза художников.

С 1982 года Н. В. Мурадова  была выбрана членом Московского союза художников, с 1994 года является — членом Европейской Ассоциации художников текстиля. С 1996 года Н. В. Мурадова является консультантом от России на смотре современного художественного текстиля «Триеннале Гобелена» в Музее текстильной промышленности в городе Лодзь. Помимо творчества Н. В. Мурадова занимается и педагогической деятельностью — преподаёт и читает лекции в Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

В 2010 году Н. В. Мурадова была избрана член-корреспондентом Российской академии художеств по Отделению декоративных искусств. 

В 1999 году Н. В. Мурадовой было присвоено почётное звание — Заслуженный художник Российской Федерации, в 2008 году — Народный художник Российской Федерации.

Награды

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (2008) 
 Заслуженный художник Российской Федерации (1999)

Прочие награды 
 Серебряная медаль РАХ (1999)

Примечания

Литература 
 Кто есть кто. Статусная элита Российской Федерации: [справочник] / под рук. С. В. Волкова, сост: А. В. Мендюков, С. Г. Шилова, Е. Н. Шматов. Изд.: Русский фонд содействия образованию и науке : 2017 г. — 592 с. — ISBN 978-5-91244-215-5

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Художники декоративно-прикладного искусства
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Члены Московского Союза художников